

Patronyme 

 Jean Meusnier (?-1594), prélat français ;
 Philippe Meusnier (1656-1734), peintre français ;
 Anne-Gabriel Meusnier de Querlon (1702-1780), littérateur français ;
 Jean-Baptiste Marie Meusnier de La Place (1754-1793), général et savant français ;
 Simon Meusnier-Badger (1759-1833), soyeux et homme politique tourangeau ;
 Édith Meusnier (1950-), plasticienne française ;

Pseudonyme 

 Mathieu-Meusnier (1824-1896), sculpteur et collectionneur français.